Brian Tierney (1922-2019), historien du Moyen Âge britannique ;
 Brigid Tierney (1985?-), actrice canadienne ;
 Gene Tierney (1920-1991), actrice américaine ;
 Harry Tierney (1890-1965), compositeur américain ;
 Jacob Tierney (1979-), réalisateur canadien ;
 James Edward Tierney Aitchison (1836-1898), médecin et un botaniste britannique ;
 Kevin Tierney (1949?-2018), producteur canadien de cinéma (voir Bon cop bad cop, Le Retour des aventuriers du timbre perdu) ;
 Lawrence Tierney (1919-2002), acteur américain ;
 Maura Tierney (1965-), actrice américaine ;
 Tom Tierney (1976-2023), joueur de rugby à XV irlandais.

Patronyme irlandais